Romelanda kan syfta på:

 Romelanda socken – en socken i Bohuslän i Inlands Södre härad
 Romelanda landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1970
 Romelanda församling – en församling i Göta Älvdalens kontrakt i Göteborgs stift
 Romelanda pastorat – ett pastorat som omfattar Romelanda- och Kareby församling
 Romelanda distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Romelanda – äldre namn på kyrkbyn i Romelanda socken, se Diseröd